Хосе Ернандез има више значења:

 Хосе Ернандез (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хосе Ернандез (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику